Hyper může označovat:
 hyper-, řecká předpona s významem nad-, pře-, nadmíru
 hyperbola, křivka mající výstřednost nad 1
 hyperinflace, extrémně vysoká inflace
 hypertenze, zvýšený krevní tlak
 v názvech označujících útvary o více než 3 prostorových dimenzích – hyperkrychle, hyperprostor apod.
 jako další vystupňování oproti latinské předponě super- obdobného významu (supersonická je rychlost s Machovým číslem nad 1,2; hypersonická je s Machovým číslem nad 5; hypermarket je obvykle větší než supermarket apod.)
 DJ Hyper, britský hudebník
 Hyper-V, serverový systém
Hyper (kryptoměna)